Big Lake může být:

 Big Lake (Aljaška) – obec na Aljašce
 Big Lake (Minnesota) – město v Sherburne County v Minnesotě
 Big Lake (Carlton County, Minnesota) – obec v Carlton County v Minnesotě
 Big Lake (Missouri) – vesnice v Missouri
 Big Lake (Texas) – město v Texasu
 Big Lake (Washington) – obec ve Washingtonu